O termo "mortalha" pode se referir a:
 Mortalha (cigarro), também conhecido como papel de cigarro, ou seda
 Sudário, pano para recobrir pessoas falecidas